Michel Klein peut désigner :
 Michel Klein (1921-), vétérinaire français ;
 Michel Klein (1958-), créateur de haute couture français ;
 Michel Klein, producteur français.